V soubojích 17. ročníku Slovenské fotbalové divize 1981/1982 (jedna ze skupin 4. nejvyšší soutěže) se utkalo 16 týmů po třech skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Slovenská divize se definitivně stala jednou ze skupin 4. nejvyšší soutěže (1965/1966 – 1968/1969, 1977/1978 – 1980/1981 byla jednou ze skupin 3. nejvyšší soutěže).

Skupina Západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 30. kolo: Nové Zámky - Nové Mesto 3:1 (nedohráno)

Skupina Střed 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Új Szó (červen 1982) 

Slovenská fotbalová divize
Fotbal na Slovensku v roce 1981
Fotbal na Slovensku v roce 1982